Scarborough Fair – tradizionale fiera della città inglese di Scarborough
Scarborough Fair – brano tradizionale inglese